

Geografia 
 Svezia
 Norra Lagnö – area urbana nel comune di Värmdö, contea di Stoccolma
 Södra Lagnö – isola dell'arcipelago di Stoccolma

Persone 
 Biosotys Lagnó – ex cestista cubana
 Kateryna Lagno – scacchista russa di origine ucraina
 Roman Lagno – militare ucraino